Okręty US Navy o nazwie USS  "Sonoma":
Pierwszy "Sonoma" był bocznokołową kanonierką zwodowaną w 1862 i sprzedaną w 1867.
Drugi "Sonoma" (AT-12/ATO-12) był holownikiem zwodowanym w 1912 i zatopionym przez wroga w październiku 1944.
Trzeci "Sonoma" (ATA-175) był także holownikiem, który służył w latach 1944 - 46.
Sonoma